Platyedra är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Edward Meyrick 1895. Platyedra ingår i familjen stävmalar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Stävmalar
Platyedra